Алфонсо Корона дел Росал има више значења:

 Алфонсо Корона дел Росал (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Алфонсо Корона дел Росал (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Алфонсо Корона дел Росал (Земпоала), насеље у савезној држави Идалго у Мексику